Equazione di Bernoulli – equazione dovuta a Daniel Bernoulli e utilizzata in fluidodinamica
 Legge dei grandi numeri, nota anche come teorema di Bernoulli – legge dovuta a Jakob Bernoulli e utilizzata nella teoria della probabilità